

Araldica
 Banda – elemento usato negli stemmi

Architettura
 Certosa di Banda – abbazia certosina della valle di Susa

Geografia 
 Banda – suddivisione dell'India situata nel distretto di Sagar
 Banda – città dell'Uttar Pradesh, in India
 Banda – città della Repubblica del Congo
 Isole Banda – arcipelago dell'Indonesia
 Mar di Banda – mare interno dell'oceano Pacifico
 Banda Oriental – territorio del Sud America posto a oriente del fiume Uruguay
 Distretto di Banda – distretto della Repubblica del Congo

Musica
 Banda – stile di musica messicana
 Banda musicale – tipologia di gruppo di suonatori

Organica militare
 Banda – tipo di unità militare delle forze armate del Regno d'Italia

Persone 
 Alessandro Banda – scrittore italiano
 Davi Banda – calciatore malawiano 
 Dennis Banda – calciatore zambiano
 Hastings Banda – politico e dittatore malawiano
 Jacob Banda – calciatore zambiano
 Joyce Banda – politica malawiana
 Patrick Banda – calciatore zambiano
 Rupiah Banda – politico zambiano

Scienza
 Banda – sezione dello spettro elettromagnetico
 Banda radio – sezione dello spettro elettromagnetico appartenente alle onde radio

Società
 Banda – tipo di raggruppamento sociale
 Banda – organizzazione di persone che compiono attività illecite

Sport 
 Banda – altra denominazione dello schiacciatore-laterale, ruolo della pallavolo

Tecnologia
 Banda – quantità di informazione che può essere trasferita attraverso una connessione in un dato periodo di tempo ad una data velocità di trasmissione.